Vlasta Kálalová-Di Lotti (1896-1971) – czeska lekarka
 (66934) Kálalová – planetoida nazwana na część Vlasty Kálalovej